Wu-lien Shan kan syfta på följande platser:

Kina 

 Wulian Shan, berg, Shandong, 
 Wulian Feng (bergskedja), Yunnan, 

Robotskapade Kinaförgreningar